Challant est une ancienne commune valdôtaine ;
 Challant est une famille noble valdôtaine.